Шрусбери:
 Шрусбери — город в Англии, главный город графства Шропшир.
 Шрусбери — средневековое бенедиктинское аббатство в Англии, в графстве Шропшир.
 Шрусбери Таун — английский футбольный клуб из одноимённого города.
  — город в штате Миссури, США.